En anglais, vixen signifie « renarde » mais aussi, de manière figurée, une femme fatale au caractère bien trempé.

Ce mot peut faire référence à :

Musique 
 Vixen, groupe entièrement féminin de heavy metal américain.
 Vixen, premier album du groupe du même nom.
 Cela peut également désigner le métier de figurant pour les femmes dans certains clips de rap.

Cinéma et télévision 
 Vixen, film de Russ Meyer sorti en 1968.
 Supervixens, film américain de Russ Meyer, sorti en 1975.
 Mega Vixens, film américain de Russ Meyer, sorti en 1976.
 Ultra Vixens, film américain réalisé par Russ Meyer et sorti en 1979.
 Vixen, websérie d'animation américaine de James Tucker diffusée en 2015, basée sur le personnage DC Comics Mari McCabe / Vixen.
 Vixen est un groupe de production de films pornographiques.

Autres 
 Vixen, super-héroïne appartenant à l'univers de DC Comics, créée en 1978.
 Vixen, société japonaise spécialisée dans la fabrication et la distribution d'accessoires optiques.